Total 24 Hours of Spa 2010 — это 63-я по счёту гонка суточного автомарафона в Спа-Франкоршам.

После перерождения чемпионата FIA GT гонка переехала в календарь создаваемого чемпионата Европы FIA GT2. Помимо этого класса на старт были допущены машины категорий GT3, GT4 и национального GT.

Общая информация 
Гонку выигрывает Porsche № 23 команды BMS Scuderia Italia, одерживая вторую победу в автомарафоне для команды и пятую для Porsche как производителя. Автомобиль BMS Scuderia Italia возглавил гонку в последний час, когда лидировавший экипаж заводского BMW потерял несколько кругов в боксах на устранении проблем с подвеской. Немецкий производитель в итоге довольствовался победой в категории GTN.

Бельгийская команда Mühlner Motorsport, используя также технику Porsche выигрывает гонку в категории GT3. В GT4 сильнейшим становиться Aston Martin команды Jota Sport.

Результаты

Квалификация 

Обладатель поула в каждом из классов выделен жирным, быстрейшая сессия для каждого экипажа выделен серым.

Гонка

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  
 24 часа Спа-Франкоршам 2010 

Спа
Моторные виды спорта
Июль 2010 года
Август 2010 года
2010